Pedinogyra är ett släkte av snäckor. Pedinogyra ingår i familjen Caryodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungsnäckor
Pedinogyra